North Country puede referirse a:

 North Country (Cornualles), Inglaterra
 North Country (película)